Казыли — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Казыли — деревня в Елабужском районе Республики Татарстан.
 Казыли — село в Пестречинском районе Республики Татарстан.